Dem Dichter Heinrich Heine wurden verschiedene Denkmäler gesetzt, unter anderem:
 Heinrich-Heine-Denkmal (Berlin)
 Heinrich-Heine-Denkmal (Bremen)
 Heinrich-Heine-Denkmal (Brocken)
 Heinrich-Heine-Denkmal (Bronx)
 Heinrich-Heine-Denkmal (Düsseldorf)
 Heinrich-Heine-Denkmal (Frankfurt am Main), siehe Heinrich Heine#Denkmäler und Denkmalsstreit
 Heinrich-Heine-Denkmal (Halle (Saale))
 Heinrich-Heine-Denkmal (Hamburg), siehe Rathausmarkt (Hamburg)#Heinrich-Heine-Denkmal
 Heinrich-Heine-Denkmal (Leipzig)
 Heinrich-Heine-Denkmal (Norderney)
 Heinrich-Heine-Denkmal (St. Goarshausen)
 Heinrich-Heine-Denkmal (Toulon)
 Heinrich-Heine-Denkmale (Wuppertal), siehe Von-der-Heydt-Park